Seed puede hacer referencia a:

 Seed, el álbum debut de la cantante japonesa Mami Kawada.
 Seed, película del 2007 de Uwe Boll
 «Seed», el primer episodio de la tercera temporada de la serie televisiva The Walking Dead.
Seed of Chucky,  quinta película de la saga Chucky, conocida en España como La semilla de Chucky y El hijo de Chucky en Hispanoamérica.
 Seeds Of Heaven, quinto álbum de Blue System.
 Mobile Suit Gundam SEED Serie del género mecha transmitida en el año 2002 y 2011.